

Struttura del Casato

Titoli

Quelli elencati sono i principali titoli di Casa Savoia accumulati nel corso dei secoli e portati dall'ultimo capo della casa regnante, Umberto II.

Tavola di sintesi sulle origini
Le ricorrenti distruzioni degli archivi da parte di armate nemiche o ad opera di incendi non permettono di accertare la paternità di Umberto Biancamano. Ciononostante, tramite alcuni atti, per lo più di donazione, è possibile ricostruire un'ipotesi per la famiglia acquisita del primo conte di Savoia.

Linea di successione

Linee di successione per rami

Ramo principale - Conti di Savoia

Ramo principale - Duchi di Savoia

Ramo principale - Re di Sardegna

Ramo Vaud

Ramo Acaia

Ramo Racconigi

Ramo Nemours

Ramo Carignano - Principi di Carignano

Ramo Soissons

Ramo Villafranca

Ramo Carignano - Re d'Italia

Ramo Genova

Ramo Aosta

Personalità cardine della linea di successione

Rami morganatici

Ramo Collegno e Altessano Inferiore

Ramo Busca

Ramo Villars-Tenda

Ramo Villafranca-Soissons

Ramo Mirafiori e Fontanafredda

Luoghi e sepolture 
Cattedrale di San Giovanni Battista - Saint-Jean-de-Maurienne
 Umberto I Biancamano
 Amedeo I
 Amedeo II

Cattedrale metropolitana di San Giovanni Battista - Torino
 Oddone
 Amedeo VII
 Amedeo VIII
 Emanuele Filiberto
 Carlo Emanuele II
 Tommaso Francesco (Carignano)

Cattedrale di San Pietro - Moûtiers
 Umberto II

Abbazia di Santa Croce di Nicosia - Cipro
 Amedeo III

Monastero di São Vicente de Fora - Lisbona
 Maria Francesca (Nemours)

Abbazia di Altacomba - Savoia
Cenotafi
 Umberto III
 Amedeo IV
 Pietro II
 Filippo I
 Amedeo V
 Edoardo
 Aimone
 Amedeo VI
 Filiberto I
 Filippo II
Tombe
 Luigi II (Vaud)
 Carlo Felice
 Umberto II

Sacra di San Michele - Sant'Ambrogio di Torino
 Tommaso I
 Bonifacio
 Francesco Giacinto
 Maria Giovanna Battista (Nemours)

Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista - Aosta
 Tommaso II

Lago di Avigliana - Avigliana
 Filippo II (Acaia)

Santuario di San Francesco - Ginevra
 Ludovico

Cattedrale di Sant'Eusebio - Vercelli
 Amedeo IX
 Carlo I
 Carlo II
 Vittorio Amedeo I

Collegiata Santa Maria della Scala - Moncalieri
 Carlo Giovanni Amedeo

Chiesa di San Nicola da Tolentino del Monastero Reale di Notre-Dame di Brou - Bourg en Bresse
 Filiberto II

Santuario Basilica della Natività di Maria Santissima - Vicoforte
 Carlo Emanuele I
 Vittorio Emanuele III

Certosa di Gaillon - Normandia
 Eugenio Maurizio (Soissons)

Basilica di Superga - Torino
 Vittorio Amedeo II
 Carlo Emanuele III
 Vittorio Amedeo III
 Vittorio Emanuele I
 Vittorio Amedeo I (Carignano)
 Luigi Vittorio (Carignano)
 Vittorio Amedeo II (Carignano)
 Carlo Emanuele (Carignano)
 Carlo Alberto
 Ferdinando (Genova)
 Eugenio Emanuele (Villafranca)
 Amedeo (Carignano)
 Tommaso (Genova)
 Vittorio Emanuele (Aosta)
 Ferdinando (Genova)
 Filiberto (Genova)
 Aimone (Aosta)
 Eugenio (Genova)

Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale - Roma
 Carlo Emanuele IV

Santuario Reale Votivo Madonna delle Grazie - Racconigi
 Eugenio Ilarione (Villafranca)
 Giuseppe Maria (Villafranca)

Pantheon - Roma
 Vittorio Emanuele II
 Umberto I

Nyeri, Nairobi - Kenya
 Amedeo, III Duca d'Aosta

Sacrario Militare di Redipuglia - Fogliano Redipuglia
 Emanuele Filiberto (Aosta)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Linea di successione al trono d'Italia
 Contea di Savoia
 Ducato di Savoia
 Regno di Sardegna (1720-1861)
 Regno d'Italia (1861-1946)
 Armoriale di Casa Savoia
 Abbazia di Altacomba
 Cripta Reale di Superga
 Sacra di San Michele
 Pio di Savoia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Casa Savoia
Savoia
Savoia